Tickety Toc (kor. 시계마을 티키톡! Sigyema-eul tikitog!, ang. Tickety Toc, 2012-2014) – południowokoreański serial animowany wyprodukowany przez Funnyflux, Zodiac i High 1 Entertainment. Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Światowa premiera serialu miała miejsce 27 sierpnia 2012 roku na antenie EBS (Educational Broadcasting System). W Polsce premiera serialu odbyła się 19 listopada 2012 roku na kanale Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Opis fabuły 
Serial przedstawia losy Tomka i Toly, dwóch kochających się pary bliźniąt. Wspólnie idą przez życie, rozwiązują problemy i uczą się zasad pracy zespołowej.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Ilona Kuśmierska
Dialogi: Wojciech Szymański

Tłumaczenie: Hanna Osuch
Dźwięk i montaż:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-5),
 Sylwester Orlik (odc. 6-25)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Natalia Jankiewicz – Tola (odc. 1-26)
 Maciej Falana – Tomek (odc. 1-26)
Filip Rogowski – Tomek (odc. 27-39)
W pozostałych rolach:
 Artur Pontek – Pufciak
 Mirosław Wieprzewski – Pan Trybik
 Katarzyna Kozak – Pani Krówka
 Jarosław Boberek – Norbert
 Marcin Hycnar – Szalonek
 Małgorzata Szymańska
 Beata Wyrąbkiewicz
 Zbigniew Konopka – Mikołaj (odc. 27)
 Cezary Kwieciński – Pucek (odc. 38b)
 Przemysław Wyszyński – Puzon (odc. 38b)
i inni

Lektor tyłówki: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Oficjalna strona serialu

Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2014